12 gnjevnih ljudi (Studio One), TV šou Reginalda Rosea
 12 gnjevnih ljudi (1955), adaptirana predstava iz 1955
 12 gnjevnih ljudi (1957), adaptacija iz 1957.
 12 gnjevnih ljudi (1997), adaptacija iz 1997.